Franciaországi Izabella a francia királyi családok hercegnőinek a neve:

 Franciaországi Izabella (1105 k.–1175) VI. Lajos francia király leánya, III. Guillaume de Warenne felesége
 Franciaországi Izabella (1225–1270) VIII. Lajos francia király leánya, Longchamp apátnője
 Franciaországi Izabella (1241–1271) IX. Lajos francia király első gyermeke, III. (Merész) Fülöp nővére
 Franciaországi Izabella (1292 k.–1358) II. Eduárd angol király felesége
 Franciaországi Izabella (1312–1348) V. Fülöp francia király leánya, előbb VIII. Guigues viennois-i dauphin, majd III. Jean de Faucogney felesége
 Franciaországi Izabella (1348–1372) II. János francia király leánya, Gian Galeazzo Visconti milánói herceg felesége
 Franciaországi Izabella (1389–1409) VI. (Őrült) Károly francia király leánya, előbb II. Richárd angol király, majd Charles d’Orléans herceg felesége